Ваннуччи () может означать:

 Паоло Ваннуччи — итальянский футболист, вратарь
 Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи — итальянский живописец эпохи Возрождения, представитель умбрийской школы, учитель Рафаэля
 Ронни Ваннуччи — ударник американской инди-рок группы «The Killers»

См. также 
 Ваннукки